Леонтьевские чтения — ежегодная экономическая конференция, организатором которой является Леонтьевский центр, состоявшаяся впервые в 2000 году.

История 
Идея проведения Леонтьевских чтений родилась в связи с желанием почтить память известного экономиста, лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева. В феврале 2000 года в Санкт-Петербурге была проведена первая конференция, посвященная обобщению 10-летнего опыта экономических реформ в России. Мероприятие прошло успешно, получило общественный резонанс, и показало важность регулярного проведения Леонтьевских чтений. 

С тех пор конференцию посетили такие всемирно известные ученые и реформаторы как Андрей Шлейфер, Джеффри Сакс, Андерс Ослунд, Вацлав Клаус, Лешек Бальцерович, Янош Корнаи. Из числа известных российских реформаторов и исследователей участниками конференции были Ирина Хакамада, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Евгений Ясин, Герман Греф, Сергей Васильев, Михаил Дмитриев, Абел Аганбегян, Александр Аузан, Виктор Полтерович, Леонид Полищук, Виталий Тамбовцев, Екатерина Журавская, Константин Сонин и др. 

В последние годы на первый план в работе «Леонтьевских чтений» все больше выдвигаются методологические и теоретические проблемы экономики, анализ современных направлений экономической мысли и проблемы междисциплинарного взаимодействия наук об обществе.  

В феврале 2005 года в ознаменование 100-летия В.В. Леонтьева  Общественным Комитетом по награждению при Леонтьевском центре было принято решение  учредить Международную Леонтьевскую медаль в номинации «За вклад в реформирование экономики». Согласно Положению Международной Леонтьевской медалью  награждаются выдающиеся российские и зарубежные ученые и специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие экономической науки, создание эффективно работающих институтов рыночной экономики и условий долгосрочного экономического роста.  Начиная с 2006 года в рамках Леонтьевских чтений  проходит ежегодная Церемония награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов

Основная задача и целевая аудитория конференции 
Ежегодно в феврале конференция собирает ведущих российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов, обсуждающих теоретические концепции социальных наук, проблемы экономического развития и политико-экономическую трансформацию России.  Основная целевая аудитория конференции – научное, деловое и информационное сообщество России и Санкт-Петербурга. .

Хронология 
2000

I Ежегодная конференция из серии «Леонтьевские чтения», в феврале 2000 года, прошла в Санкт-Петербурге  (Дом ученых им. М. Горького). Конференция была приурочена к годовщине смерти В.В. Леонтьева и посвящена обобщению 10-летнего опыта экономических реформ в России.

2001

II Ежегодная конференция «Актуальные экономические проблемы России» из цикла «Леонтьевские чтения»  прошла в Санкт-Петербурге (Зал инвестиционных проектов). Целью второй конференции являлось обсуждение грядущих экономических преобразований в России. Основные темы для обсуждения были связаны с реформированием социальной сферы, налоговой системы, предлагаемыми реформами на региональном уровне, а также с экономическими проблемами, возникающими во взаимоотношениях между Европейским Союзом и Россией. В качестве докладчиков на конференцию были приглашены известные российские и зарубежные ученые, политики и экономисты. 

2002  

8-9 февраля 2002 года в Санкт-Петербурге (Зал инвестиционных проектов) состоялась III Ежегодная конференция «Актуальные экономические проблемы России» из цикла «Леонтьевские чтения».

2003

21-22 февраля в Санкт-Петербурге (Зал инвестиционных проектов) прошла IV Eжегодная конференция «Глобализация: Россия и Санкт-Петербург в меняющемся мире» из цикла «Леонтьевские чтения». Основной задачей конференции стало представление и обсуждение наиболее актуальных политических, экономических и социальных проблем развития страны, в том числе последствия вступления России в ВТО, реформы государственного управления в России, места и роли Петербурга в условиях глобализации, взаимоотношения между Россией и Европейским Союзом, формирования среднего класса России.

2005

10-11 февраля в Санкт-Петербурге (Дом ученых им. М. Горького) прошла пятая конференция «Актуальные проблемы экономического развития России» из цикла «Леонтьевские чтения». Конференцию открыла сессия «Перспективы структурных реформ в России», на которой обсуждены ход, проблемы и перспективы реформирования социальной сферы, естественных монополий, административной системы, в том числе системы местного самоуправления. «Экономика государства и права» стала еще одной тематической сессией конференции, организованной при поддержке Института национального проекта «Общественный договор». По сложившейся традиции программа конференции включала сессию, посвященную региональной проблематике «Развитие территорий: проблемы региональной и местной экономической политики и управления». Тематика выступлений и дискуссий в рамках этой сессии была связана с вопросами местной экономической политики, в том числе проблемами централизации - децентрализации, развития рыночных институтов или детализированного планирования/нормирования, связи с программно-целевым бюджетированием, региональными особенностями и типологизацией подходов, проблемами оценки эффективности и результативности, связи с пространственным планированием. Конференция проходила в преддверии 100 -летия со дня рождения В.В. Леонтьева. В рамках программы конференции прошли рабочие заседания Общественного комитета по награждению при Леонтьевском центре и Оргкомитета по подготовке Программы празднования 100-летия со дня рождения В.В. Леонтьева.

2006

VI Ежегодная конференция «Проблемы экономической теории и политики» состоялась в Санкт-Петербурге  (Дом ученых им. М.Горького)  29-30 сентября. После приветствий организаторов и гостей конференции состоялось Пленарное заседание, которое было посвящено обсуждению долгосрочных перспектив развития мировой экономики, вопросам возрождения России в контексте мировых тенденций экономического развития. В ходе конференции прошли четыре параллельные секционные заседания: «Экономическая политика», «Демографический переход и социальная политика», «Наследие Леонтьева и экономико-математические методы» и «Трансформация институтов». В связи с юбилейным характером конференции ее Программа включала помимо традиционной научно-практической части праздничные мероприятия и акции, приуроченные к 100-летию В.В.Леонтьева. Одно из секционных заседаний «Наследие Леонтьева и экономико-математические методы» приурочено к 100-летию В.В. Леонтьева и было организовано «Леонтьевским центром» совместно с Санкт-Петербургским экономико-математическим институтом Российской Академии наук. Секция посвящалась обсуждению современных направлений экономико-математического моделирования и математического инструментария актуальных экономических исследований. Модели В.В. Леонтьева «Затраты-Выпуск», и в целом его вклад в экономическую науку, анализируются с позиций неоклассической теории и с позиций современного моделирования регионального экономического развития. На секции были представлены обобщающие доклады о результатах и новых подходах к применению математических методов в экономических исследованиях, в частности, при анализе качества институтов и их воздействия на экономическое развитие.

2007

5-6 октября в Санкт-Петербурге (Центральный музей связи им. А.С. Попова) состоялась VII ежегодная конференция «Экономическая теория и история» из цикла Леонтьевские чтения. В первый день конференции, 5 октября после приветствий организаторов и гостей конференции, состоялись: два пленарных заседания: «Россия накануне нового века: прорывы и провалы экономических реформ» и ««Собственность и власть: большая трансформация начала XXI века»; три секционных заседания, которые были объединены одной темой «Экономические реформы: замыслы и результаты» и посвящены обсуждению основных направлений и результатов реформ, проводимых в ключевых сферах народного хозяйства. Темы секционных заседаний: «Экономические реформы: замыслы и результаты», «Экономические реформы: замыслы и результаты. Реформируются ли естественные монополии?», «Экономические реформы: замыслы и результаты. «Социальный пакет»- проблемы реформирования социальной сферы»; «презентация коллективной монографии Независимого института социальной политики (НИСП) «Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х". (Докладчик: Т.М. Малева, директор АНО «Независимый институт социальной политики»). Работу второго дня конференции открыл круглый стол «Экономическая мысль и экономическая история».

2010

12-13 февраля  в Большом конференц-зале Леонтьевского центра (Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская, дом 25) состоялась IX ежегодная конференция «Экономика и институты» из цикла Леонтьевские чтения. С тех и по настоящее время конференция проходит по этому адресу. Программа IX конференции «Экономика и институты», посвященной памяти Е.Т.Гайдара, включала три заседания: «Институциональные изменения в Российской Федерации», «Институты и проблемы развития», «Институциональный анализ как эволюция и экспансия экономической теории». Обсужден широкий круг проблем: особенности институтов, вероятные перспективы институциональных изменений и институциональных реформ в России; роль институтов как препятствий, так и источников развития и модернизации в истории и современном мире; проблемы и перспективы институциональной экономики, ее место и значение в экономической мысли.

2011

18-19 февраля состоялась X ежегодная конференция «Экономическая мысль: разнообразие концепций и сфер применения» из цикла «Леонтьевские чтения». Программа X конференции «Экономическая мысль: разнообразие концепций и сфер применения» включала три заседания: «Экономический анализ и экономические теории», «Институты: теория и практика», «Австрийская экономическая школа: альтернативное видение мира». 

2012

17-18 февраля состоялась XI ежегодная конференция «Экономическая свобода и государство: друзья или враги?» из цикла «Леонтьевские чтения». Программа XI конференции включала 4 секции: «Политические, экономические свободы и развитие: о чем говорит мировой опыт?», «Российская экономика в XXI веке: стабилизация после хаоса или бегство от свободы?», «Экономика запретов и социальный капитал», «Экономическая свобода и ее враги».

2013

15-16 февраля состоялась ХII ежегодная конференция  - «Экономика и география». Программа конференции была посвящена обсуждению проблем, связанных с факторами регионального роста и развития, причинами региональных неравенств, региональной экономической политикой, институтами и инструментами территориального развития - особыми зонами, корпорациями развития, агентствами регионального развития и пр., международной торговлей, таможенными союзами, экономической интеграцией и приграничным сотрудничеством, новой экономической географией и размещением предприятий, агломерационными эффектами, проблемами развития современных мегаполисов.

2014

14-15 февраля состоялась очередная XIII ежегодная конференция  – «Экономическая наука: методологии, теория и практика». Конференция собрала ведущих российских и зарубежных ученых, политиков для обсуждения следующих проблем: экономические учения: методологии, история и современность; экономический анализ мировой экономики и международных отношений: социально-экономические процессы в российском обществе. 

2015

13-14 февраля состоялась XIV ежегодная конференция   «Социальный либерализм: между свободой и этатизмом». В программе конференции значились следующие разделы: «Социальный либерализм, опекаемые блага и патернализм», «Социальный либерализм и методологический индивидуализм», «Социальный либерализм и социальная политика», «Социальный либерализм и российское общество»  

2016

12-13 февраля состоялась XV ежегодная конференция «Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или сотрудничество?» Работали три секции: «Политологи и экономисты: познавая социальную реальность», «Политическая экономия, институты и развитие», «Экономический империализм и его границы».

2017

17-18 февраля состоялась XVI ежегодная конференция «Россия 1917-2017: европейская модернизация или особый путь?».  В программе конференции в качестве ключевой проблемы выделялся дискуссионный вопрос об институциональной истории России. Идет ли Россия по пути европейской модернизации или она эволюционирует преимущественно на основе собственных институтов, имеющих принципиальные отличия от институтов Западной цивилизации? Может ли Россия в итоге стать одной из стран Запада или же такая трансформация крайне маловероятна, а то и вовсе невозможна в силу укорененных в ней базовых институтов?  Рассматривались важнейшие события и периоды в истории страны. В рамках конференции был проведен Круглый стол «Каким путем шла и пойдет Россия?» (к 100-летию революций 1917 года), в ходе которого ученые отстаивали собственные мнения, отвечая на вопросы докладчиков и участников Чтений. В конференции приняли участие известные российские и зарубежные экономисты институциональной школы, историки, юристы, политологи и философы. 

2018

16-17 февраля состоялась XVII ежегодная конференции «Экономическая теория: триумф или кризис?». В конференции приняли участие экономисты институциональной школы, историки, юристы, политологи и философы из России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ижевск) и зарубежных стран (из Франции, Литвы, Беларуси, Германии, Грузии и Польши). В ходе конференции обсуждались методологические проблемы экономической теории, расхождения между ее основным течением и неортодоксальными концепциями, перспективы междисциплинарного диалога и пути развития современной экономической мысли.  

2019

15-16 февраля состоялась XVIII Ежегодная международная конференции из цикла «Леонтьевские чтения» - «Институциональная экономическая теория: история, проблемы и перспективы». В конференции приняли участие ведущие специалисты в области институциональной экономической теории из России, Белоруссии и Грузии. В рамках конференции было заслушано 24 доклада и проведено их обсуждение.

2020

14-15 февраля  состоялась ХIХ Ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» - «Экономика и социология» В конференции приняли участие российские и зарубежные ученые, представляющие ведущие исследовательские организации. В рамках конференции было заслушано 20 докладов и проведено их обсуждение. Со специальной лекцией, посвященной 150-летию В.И. Ленина,  «Ленин будет жить? Политик в истории Российской революции и в исторической памяти России»,  на конференции выступил историк Б.И. Колоницкий.

2021

10-11 сентября состоялась ХХ Ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» - «Региональная экономика и региональная политика». Организатор конференции: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Второе пленарное заседание было организовано совместно с Международной ассоциацией региональных исследований (Regional Studies Association). ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказало экспертную поддержку проведению конференции.  Информационные партнёры: журналы «Вопросы теоретической экономики» и «Финансы и бизнес». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конференция прошла в смешанном формате – очном и онлайн.   На конференции выступили ведущие российские и зарубежные специалисты по региональным экономическим и социальным проблемам. Со специальной лекцией «100-летие НЭПа: мифы и реальность» выступил  А.П. Заостровцев (Леонтьевский центр, Европейский университет в Санкт-Петербурге, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург).

2022

11-12 февраля состоялась ХХI Ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения» - «30 лет после социализма: политическая экономия Российской эволюции». Организатор конференции: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказало экспертную поддержку проведению конференции. Информационные партнеры: журналы «Вопросы теоретической экономики», «Финансы и бизнес», «Terra Economicus». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конференция прошла в гибридном формате – большая часть докладов была представлена в онлайн-формате. С докладами  и в дискуссии выступили ведущие российские и зарубежные экономисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Ростова-на Дону, Барнаула, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, а также из Японии и Польши.

Официальный сайт Леонтьевских чтений http://www.leontief-readings.ru/

Портал В.В. Леонтьева http://wleontief.ru/rus/1.html

Конференции
Экономика России
Научные чтения